Ла́йош Сюч (; 10 декабря 1943, Апатин — 12 июля 2020) — венгерский футболист и футбольный тренер. Чемпион Летних Олимпийских игр 1968 года, серебряный призёр Летних Олимпийских игр 1972 года в составе сборной Венгрии.

Карьера

Клубная 
Воспитанник клуба «Уйпешт Дожа», начал в нём свою футбольную карьеру в молодёжной команде, где играл с 1957 по 1962 годы. В высшем дивизионе чемпионата Венгрии по футболу дебютировал в 1963 году в составе клуба «Дорог Баньяш», за который выступал до 1966 года, проведя 67 матчей и забив 7 голов.

С 1966 по 1969 годы Лайош Сюч выступает за «Ференцварош» из Будапешта, за который сыграл 102 матча и забил 7 голов. На эти годы приходится самый успешный период его карьеры. В составе «Ференцвароша» Сюч дважды подряд (в 1967 и 1968 годах) становится чемпионом Венгрии, в сентябре 1968 года играет в финале Кубка ярмарок, где «Ференцварош» в двухматчевом противостоянии уступает английскому «Лидс Юнайтед». По итогам сезона 1968 года назван футболистом года в Венгрии.

В 1970 году Лайош Сюч перешёл в будапештский клуб «Гонвед», в котором за семь лет сыграл 180 матчей, забив 18 голов. По итогам сезона 1971 года Сюч вторично стал футболистом года в Венгрии.

С 1977 по 1980 годы играет за «Вашаш Иззо» (Будапешт), за который провел 34 матча. Карьеру игрока закончил в 1982 году в клубе «Хевиз» из одноимённого города.

Национальная сборная Венгрии 
В национальной сборной Венгрии Лайош Сюч дебютировал 23 апреля 1967 в Будапеште в товарищеском матче против сборной Югославии, который венгры выиграли со счетом 1:0.

Первый свой гол за сборную Сюч забил 22 октября 1969 года в домашнем матче против сборной Чехословакии в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 1970 г. А всего Лайош Сюч сыграл за сборную 37 матчей, в которых забил два гола.

В 1972 году он участвовал в чемпионате Европы, на котором сборная Венгрии заняла четвёртое место. На чемпионате Сюч сыграл только в одном матче — в матче за третье место против сборной Бельгии, в котором вышел на замену после перерыва. Матч сборная Венгрии проиграла 1:2, тем самым заняла четвёртое место.

Последний свой матч за сборную Лайош Сюч сыграл дома в Будапеште 13 июня 1973 года против сборной Швеции в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 1974 г. Матч закончился вничью 3:3.

Олимпийская сборная Венгрии 

Лайош Сюч дважды участвовал в олимпийских футбольных турнирах. В 1968 году на Олимпийских играх в Мехико он в составе сборной Венгрии завоевал золотые медали, причем забил 4 мяча и был признан лучшим игроком олимпийского турнира.

После яркого выступления на Олимпиаде в Мехико Сюч был приглашен принять участие в матче сборная Бразилии — сборная звезд мира, который состоялся в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана». Кроме него, Венгрию в составе сборной звезд представляли также Дежё Новак, Флориан Альберт и Янош Фаркаш. Бразилия победила 2:1, единственный гол сборной звезд забил Альберт.

В 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене Лайош Сюч завоевал серебряные медали. В финале сборная Венгрии уступила сборной Польши 1:2.

Всего за олимпийскую сборную Венгрии Сюч на двух Олимпиадах сыграл 11 матчей и забил 4 мяча.

Тренерская 
В 1981 году Лайош Сюч окончил Будапештский техникум физической культуры и получил диплом тренера. До 1995 года работал в клубе «Ференцварош» тренером по физподготовке, тренером юношеской и молодёжной команд, тренером-консультантом.

Достижения 
 Чемпион Олимпийских игр 1968 года
 Серебряный призёр Олимпийских игр 1972 года
 Чемпион Венгрии 1967 и 1968 года
 Финалист Кубка ярмарок 1967/1968 гг.

Звания, награды 
 Футболист года в Венгрии 1968 и 1971 гг.
 Крест  — 1995 год

Семья 
С 1969 года Лайош Сюч состоял в браке с актрисой Ильдико Печи. Сын Чаба Сюч 1971 г.р. — теннисист, тренер. Сноха Чилла Партош — художник по костюмам, хореограф. Внук Чаба Сюч 1998 г.р.

Примечания

Ссылки 
 Ki kicsoda a magyar sportéletben?, III. kötet (S-Z). Szekszárd, Babits Kiadó, 1995, 181. o., ISBN 963-495-014-0 
 Rejtő László-Lukács László-Szepesi György: Felejthetetlen 90 percek (Sportkiadó, 1977) ISBN 963-253-501-4 
 Rózsaligeti László: Magyar olimpiai lexikon. Budapest: Datus. 2000. ISBN 963-00-5577-5 
 Bocsák Miklós: Hogyan élnek olimpiai bajnokaink? (Budapest, 1998) 

Футболисты на летних Олимпийских играх 1968 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Ференцварош»
Игроки ФК «Гонвед»
Игроки ФК «Вашаш»